Сверхво́ины — американский ситком-боевик, созданный Лео Чу и Эриком Гарсией. Премьера состоялась (как предварительный просмотр) на Nickelodeon 17 января 2011 года в Соединённых Штатах. Серии начали регулярно выходить с 16 апреля 2011. 7 мая 2013 было объявлено, что шоу будет отменено. [3]

Краткое содержание 
Майк Фуканага – главный герой - был скромным фанатом саги «Звёздные войны» и никогда не осознавал, что обладает боевым талантом. Однажды под кроватью он обнаружил потайной ход в подземный додзё – место, где тренируются в японских боевых искусствах. В додзё Майка поджидал его дедушка, который помог внуку встать на путь настоящего ниндзя, ведь наш герой должен продолжить дело своих предков, великих бойцов. Его потрясающая гибкость и скорость реакции вместе с нунчаками и сюрикеном, оружием настоящих ниндзя, позволяют раскидывать злодеев Эмпайр Сити направо и налево!

Верный напарник Майка Фуканаги – весельчак Оуэн Рейнолдс. Он любит строить из себя шоумена, порой отпускает обидные шуточки и ест как слон, но при этом –  привлекателен и обаятелен. Его оружие – гибкий шест, с которым герой может вытворять великое множество умопомрачительных трюков.

Третий участник команды «Суперниндзя» – девушка Аманда МакКей, к которой неровно дышит главный герой. Несмотря на то, что Аманда блондинка-чирлидер и дочка богатого папы (её отец держит крупное казино в Эмпайр Сити), она - настоящая боевая напарница, мастерски владеющий японскими дубинками тонфа.

Вместе убойное трио «Суперниндзя» сражается против Рифмоплёта, Катары, Гиганта Харли и ещё двух десятков негодяев и целых банд, стремясь восстановить правосудие и порядок в городе. Нельзя не отметить, что у ребят всё в порядке не только с координацией и силой удара, но и с чувством юмора: искромётные шутки сыплются с экрана, как спелые ягоды с веток сакуры

Актёрский состав и персонажи 
 Райан Поттер — Майк Фуканага, главный герой. Японо-американец. Тих и застенчив, никогда вполне не раскрывает свой потенциал. Имеет чувства к своей подруге Аманде.
 Карлос Найт — Оуэн Рейнолдс, лучший друг Майка, поддерживающий Сверхвоинов. Имеет афро-американское происхождение. Немного эксцентричный, имеет тенденцию слишком остро реагировать, но является влиятельным воином. Время от времени ленив. Он — единственный, кто называет дедушку Фуканага «Голограммыч».
 Грейси Дзинни — Аманда Маккей. Когда она была похищена Раймером, Сверхвоины приезжают, чтобы спасти её. Обнаружив, кто её спасатели, просится присоединиться к ним, угрожая рассказать всем об Оуэне и Майке, и таким образом становится третьим членом группы. В эпизоде «Землетрясение» она понимает, что полюбила Майка, и постоянно показывает признаки ревности к нему и Джули.
 Джордж Такей — Хатори Фуканага, Дедушка «Голограммыч», основатель Сверхвоинов, умерший дедушка Майка. Голограмма, несущая семейное наследие ниндзя, он обучает Сверхвоинов в подземной до-дзё, используя робота.
 Ямато - Робот владеющий разными боевыми искусствами
 Кагемар Фуканага-брат близнец Голаграмыча и глава клана Ишина,ищет парящий меч. 
 Коннор Фуканага-кузен Майка, внук Акимы вначале Коннор очень раздражал кузена и его друзей, был влюблён Аманду,но потом они узнают что он второй великий мастер после Кагемара
 Список эпизодов

Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Телесериалы США 2010-х годов
Экшен-телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2013 году
Программы телеканала Nickelodeon